De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2022 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 7 augustus 2022 op Silverstone nabij Silverstone in het Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Sam Lowes startte de race niet vanwege een blessure aan zijn linkerschouder, die hij opliep tijdens een ongeluk in de vrije training op vrijdag. Pedro Acosta startte de race niet vanwege een blessure aan zijn linkerdijbeen, die hij opliep tijdens een training voorafgaand aan de TT van Assen.

Moto3 
Daniel Holgado werd niet geklasseerd omdat hij in de pitstraat over de finish kwam.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Groot-Brittannië